Engine House No. 3 ist der Name folgender im NRHP gelisteten Feuerwehrhäuser:

 Engine House No. 3 (Indiana) in Fort Wayne, Indiana, NRHP-ID 79003772 
 Engine House No. 3 (Michigan) in Kalamazoo, Michigan, NRHP-ID 83000857 
 Engine House No. 3 (Ohio) in Sandusky, Ohio, NRHP-ID 75001386 
 Engine House No. 3, Truck No. 2 in Hoboken, New Jersey, NRHP-ID 84002700